Stievermann ist der Familienname folgender Personen:

 Dada Stievermann (* 1955; Dagmar Stievermann), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin, Regisseurin und Moderatorin
 Dieter Stievermann (* 1948), deutscher Historiker